Gawayn (2009) – francuski serial animowany wyprodukowany przez Alphanim i Mondo TV. Jego autorem jest Jan Van Rijsselberge, twórca serialu Robotboy. W Polsce premiera serialu odbyła się 11 listopada 2011 roku na kanale teleTOON+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o 10-letnim chłopcu imieniem William, który jest kandydatem na rycerza. W dniu, w którym zły książę Amaraxos zmniejsza księżniczkę Gwendolinę do rozmiaru lalki i przejmuje królestwo, William wyrusza na wyprawę w celu odwrócenia złych czarów. William wraz ze swoją starszą siostrą i przyjaciółmi przeżywa niesamowite przygody. W II serii bohaterowie poszukują skradzionej Księgi Czarów.

Bohaterowie

Drużyna 
 Gwendolina – jest księżniczką, która została zmniejszona przez Księcia i Rexa do rozmiaru lalki. Razem z przyjaciółmi poszukują kryształu o nazwie Gawayn. Jak na księżniczkę jest bardzo wojownicza i bije się z chłopakami. Jej wiek to 30 lat.
 Rodricki – głupkowaty i zrozumiały rycerz, zakochany w Gwendolinie. Ma 30 lat.
 William – młody kandydat na rycerza. Jest też młodym wynalazcą. Ma 10 lat.
 Elspeth – rudowłosa znawczyni magii. Jest starszą siostrą Williama. Posiada księgę czarów, która pomaga drużynie w poszukiwaniach. Ma 11 lat
 Xiao – najzdolniejszy z paczki, jest znawcą sztuk walki. Potrafi dobrze gotować. W II serii ujawnia się mu duch dziadka, który daje wskazówki drużynie gdzie jest Wielka Księga Czarów. Ma 10 lat.

Inni 
 Książę Amaraxos – wróg drużyny. To on zmniejszył Gwendoline. Jest nieudacznikiem. Mimo że jest zły potrafi okazać serce swojemu zwierzątku i przyjacielowi karaluchowi Rexowi. Wspólnie z nim podgląda drużynę na kamieniu. Jest biedny jak na księcia. Miewa głupie pomysły. Jego wiek wynosi 45 lat, chociaż jego zachowanie na to nie wskazuje.
 Rex – przyjaciel i zwierzątko Amaraxosa; karaluch. Wydaje się okrutny, ale czasami jest dobry i próbuje pocieszyć Księcia. Zna się z nim od dzieciństwa. Mimo że Amaraxos jest nieudacznikiem, lubi go, bo opiekuje się nim oraz spędzają wspólnie czas. Ma 40 lat.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ – Master Film
Reżyseria: Małgorzata Boratyńska
Tłumaczenie: Hanna Osuch (odc. 53-104)
Dialogi polskie: Wojciech Szymański
Dźwięk:
 Mateusz Michniewicz (odc. 1-52, 66, 68-69, 71-74, 76, 78, 80-81),
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 53-65),
 Sylwester Orlik (odc. 67, 70, 75, 77, 79, 82-104)
Montaż:
 Paweł Siwiec (odc. 1-52, 66, 68-69, 71-74, 76, 78, 80-81),
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 53-65),
 Sylwester Orlik (odc. 67, 70, 75, 77, 79, 82-104)
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Wystąpili:
 Julia Kołakowska-Bytner – Gwen
 Beata Jankowska-Tzimas – William
 Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk – Elspeth
 Barbara Kałużna – Xiao
 Przemysław Stippa – Roderick
 Zbigniew Konopka – Rex
 Wojciech Paszkowski – Książę
oraz
 Janusz Wituch –
 Don Tortelini (odc. 4),
 pan Daisy (odc. 8, 74),
 sprzedawca (odc. 16),
 akwizytor (odc. 20),
 Lucjusz (odc. 31),
 Czerwony/Żółty Rycerz (odc. 46),
 kierownik sklepu (odc. 54),
 właściciel mandoliny (odc. 55)
 Tomasz Jarosz – policjant (odc. 5)
 Krzysztof Szczerbiński –
 smok (odc. 7),
 bóbr #2 (odc. 51),
 krasnal (odc. 81)
 Mirosław Wieprzewski –
 bakcyl (odc. 7),
 Acme Da Vinci (odc. 13),
 pan Long (odc. 28)
 Miłogost Reczek –
 książę Hak (odc. 9),
 mag Bob Bob (odc. 23),
 Super Super (odc. 80)
 Anna Sroka –
 prowadząca turniej (odc. 11),
 królewna Lukerina (odc. 12),
 Rolanda (odc. 13),
 Pociągająca Denir (odc. 22),
 Brum (odc. 25),
 Szurumburum (odc. 36),
 mama księcia (odc. 42, 48, 102),
 Rolanda (odc. 47),
 Gryzelda (odc. 72)
 Robert Tondera –
 Kopek (odc. 13),
 posłaniec (odc. 15),
 Wesoły Sam (odc. 17),
 Morton Potworny (odc. 31),
 prowadzący teleturniej (odc. 47),
 Spider (odc. 54, 57, 98)
 Małgorzata Boratyńska –
 Shirley (odc. 15),
 cyganka Jen (odc. 17, 19, 34),
 Walnięta Kelara (odc. 22),
 urzędniczka (odc. 37),
 May (odc. 57),
 Miranda (odc. 63),
 wiedźma #2 (odc. 70)
 Cezary Kwieciński –
 sir Sześciopak (odc. 16),
 Szczęśliwy (odc. 17),
 sprzedawca zbroi (odc. 18),
 Bradley (odc. 30)
 Elżbieta Jędrzejewska –
 księżniczka (odc. 20),
 Ostra Krystela (odc. 22),
 komentatorka zawodów (odc. 25),
 Rory (odc. 28)
 Mikołaj Klimek –
 Kapitan Drewnianobrody (odc. 24),
 głos z głośnika (odc. 77)
 Marek Bocianiak –
 ślusarz (odc. 37),
 komputer kapitana Roddy’ego (odc. 71)
 Klaudiusz Kaufmann –
 wiedźma (odc. 47),
 bóbr #1 (odc. 51),
 maniak komputerowy (odc. 69)
 Adam Krylik – Frank (odc. 62)
 Mieczysław Morański –
 Leo (odc. 64),
 Seymour Grosik (odc. 78)
 Grzegorz Kwiecień –
 policjant/sędzia/klaun (odc. 66, 83),
 kapitan Roddy (odc. 71),
 Adolfo Tokkopi (odc. 91)
 Katarzyna Kozak – wiedźma #1 (odc. 70)
 Wojciech Machnicki – Guntar Grudow (odc. 73)
 Łukasz Talik – doradca do spraw kariery (odc. 75)
 Karol Wróblewski – reżyser Borys (odc. 77)
 Mirosław Guzowski – Lance Laluś (odc. 97)
 Stefan Knothe
 Michał Podsiadło
 Zbigniew Kozłowski
 Katarzyna Skolimowska
 Tomasz Marzecki
i inni

Teksty piosenek: Janusz Onufrowicz (odc. 61-62)
Śpiewali:
 Monika Węgiel-Jarocińska (odc. 61),
 Adam Krylik (odc. 62)

Lektor: Grzegorz Kwiecień

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2012